Coris puede referirse a:
 Coris (planta), un género de plantas con flores de la familia de las primuláceas.
 Coris, un género de peces marinos de la familia de los lábridos.

en:Coris (genus)